Flor de árnica puede referirse a:
 el nombre común de la planta Crepis albida.
 el nombre común de la planta Crepis vesicaria.
 el nombre común de la planta Dittrichia viscosa
 el nombre común de la planta Inula montana